Хешен, ,  — фамилия ирландского происхождения, распространённая в англоязычных странах.

Известные носители 

 Хешен, Джим — джазовый пианист-виртуоз (США)